Киданівська сільська рада — Київська область, Богуславський район
 Киданівська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район